Мая́к-сюр-Бене́з () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Верхня В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південь від Парижа, 55 км на північ від Ліможа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 134 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 286,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Маяк-сюр-Бенез на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Маяк-сюр-Бенез на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Сусідні муніципалітети

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня В'єнна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня В'єнна